A competição de simples masculino foi um dos eventos do tênis nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima. Foi disputada no Club Lawn Tennis de La Exposición, em Lima entre os dias 29 de julho e 4 de agosto.

Calendário
Horário local (UTC-5).

Medalhistas

Cabeças-de-chave

<ol start="1">
  (Quartas-de-final)
  (Semifinais, Medalha de bronze)
  (Semifinais)
  (Terceira rodada)
  (Terceira rodada)
  (Terceira rodada)
  (Campeão, Medalha de ouro)'  (Quartas-de-final)<ol start="9">
  (Finalista, Medalha de prata)   (Quartas-de-final)  (Terceira rodada)  (Segunda rodada)  (Terceira rodada)  (Terceira rodada)  (Quartas-de-final)  (Terceira rodada)''

Chaveamento

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Metade inferior

Seção 3

Seção 4

Simples masculino